Sezon (1951/1952) był 8. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 29 lipca 1951 i trwały do 22 czerwca 1952. Tytułu nie obroniła drużyna Fram Larvik. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Fredrikstad FK.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Fredrikstad FK - SK Brann 3-1

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1951 w piłce nożnej
1952 w piłce nożnej
1952 w Norwegii
1951 w Norwegii